Italiani è un episodio, diretto da Fiorella Infascelli, della serie televisiva Alfabeto italiano.

Collegamenti esterni 
 

Film documentari italiani
Film diretti da Fiorella Infascelli